Джессіка Дюбе (Jessica Dubé; 29 жовтня 1987) — канадська фігуристка , що виступає у парному спортивному катанні.
 Кристіан Дюбе (фр. Christian Dubé; 25 квітня 1977) — канадський хокеїст, нападник.
 Яннік Дюбе (фр. Yanick Dubé; 13 червня 1974) — канадський хокеїст, нападник.